Tisiphone (altgr.: Τισιφόνη) steht in der griechischen Mythologie für:
 Tisiphone, eine der Erinnyen
 Tisiphone (Tochter des Alkmaion), Tochter des Alkmeion und der Eriphyle
 Tisiphone (Tochter des Antimachos), Tochter des Antimachos (Troja), Gattin des Meneptolemos

Tisiphone steht in der Astronomie für:
 (466) Tisiphone, einen Asteroiden des Asteroidengürtels